Colonia los Ángeles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia los Ángeles, Querétaro Arteaga, ort, Corregidora, 
 Colonia los Ángeles, Guanajuato, ort, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar